Amapola Flyg — авиакомпания, базирующаяся в аэропорте Стокгольм-Арланда, Швеция. Осуществляла грузовые перевозки для шведского почтового оператора PostNord Sverige.

Авиакомпания была основана в 2004 году. Ранее обеспечивала только грузовые перевозки, но с 2018 года, стала выполнять и пассажирские рейсы.

В 2018 году Amapola Flyg приобрела 3 самолёта Fokker 50 у обанкротившейся бельгийской авиакомпании VLM Airlines 

В 2019 году произошло слияние с авиакомпанией Direktflyg.

Флот 
На конец 2018 года флот авикомпании состоял из 13 грузовых и 6 пассажирских Fokker 50.

Галерея

Примечания 

Авиакомпании Швеции